Världsmästerskapet i handboll 1986 kan vara:

Världsmästerskapet i handboll för herrar 1986.
Världsmästerskapet i handboll för damer 1986.